Generation Freakshow — восьмий студійний альбом уельської групи Feeder, який був випущений 23 квітня 2012 року.

Композиції 
 Oh My - 3:39
 Borders - 3:29
 Idaho - 3:28
 Hey Johnny - 3:27
 Quiet - 5:06
 Sunrise - 4:02
 Generation Freakshow - 2:49
 Tiny Minds - 3:15
 In All Honesty - 2:52
 Headstrong - 3:13
 Fools Can't Sleep - 3:48
 Children of the Sun\Sky Life - 6:32

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Карл Вразил — ударні

Джерела 
 Generation Freakshow  allmusic
 Generation Freakshow  last.fm

Альбоми Feeder
Англомовні музичні альбоми